Burckhardt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Emmanuel Burckhardt
 Daniel Burckhardt